Hamama bezeichnet:

 Hamama (Neuseeland), einen Ort in Neuseeland
 Hamama (Palästina), einen Ort in Palästina

Hamama ist der Familienname folgender Personen:

 Faten Hamama (1931–2015), ägyptische Schauspielerin und Produzentin
 Othmane Hamama (* 1982), französischer Fußballspieler